Boško Boškovič – calciatore sloveno
Branko Bošković – calciatore montenegrino
Dragan Bošković – calciatore montenegrino
Ivan Bošković – calciatore montenegrino
Marko Bošković – calciatore serbo
Miho Bošković – pallanuotista croato
Ruđer Josip Bošković – astronomo, matematico, fisico, padre gesuita, filosofo, diplomatico e poeta dalmata
Tijana Bošković – pallavolista serba

Pagine correlate
Boskovic